Feldigl ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Feldigl (1861–1928), deutscher Schriftsteller und Musiker
 Hans Feldigl (1921–1990), deutscher Dirigent